Motocyklowe Grand Prix San Marino 2011 – trzynasta eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 4 września 2011 roku na torze Misano World Circuit.

Wyniki MotoGP

Wyniki Moto2

Wyniki 125

Bibliografia 
 Oficjalna strona Motocyklowych Mistrzostw Świata

Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2011
2011 we Włoszech